

Грейт-Фоллс — місто, штат Монтана
 Грейт-Фоллс — місто, штат Південна Кароліна
 Грейт-Фоллс — переписна місцевість, штат Вірджинія